Claes Carlsten kan syfta på:

 Claes Carlsten (1918–1989), militär.
 Claes Carlsten (1948–2000), läkare.